Карл Вильгельм Бёттигер:

 Бёттигер, Карл Вильгельм (поэт) — шведский поэт.
 Бёттигер, Карл Вильгельм (историк) — немецкий историк.